Esistono più comuni francesi con questo nome

Rians – Cher
Rians – Varo